Menis peut faire référence à : 
 Adán Martín Menis (1943-2010), personnalité politique espagnole.
 Argentina Menis (1948-2023), athlète roumaine.
 Fernando Menis (né en 1951), architecte espagnol.

 Ménis Koumandaréas (1931–2014), écrivain et traducteur grec.